Gruppspelet i Uefa Champions League 2009/2010 spelades från den 15 september till den 9 december 2009, totalt 32 lag tävlade i gruppspelet.

Grupper

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Anmärkningslista

Referenser

Noter 

Uefa Champions League 2009/2010